Кареевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кареевка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Кареевка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.